Combray peut faire référence à :
 Combray (Calvados), commune française
 Combray, village imaginaire dans l'œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, fortement inspiré du village de son enfance, Illiers en Eure-et-Loir, par la suite rebaptisé « Illiers-Combray » en son honneur
 Illiers-Combray du nom du précédent
 Combray est également le titre de la première partie du premier volume d'À la recherche du temps perdu, intitulé Du côté de chez Swann.

Voir aussi 
 La marquise de Combray, contre-révolutionnaire et opposante au Premier Empire
 Caroline de Combray, fille de la marquise ci-dessus
 L'hôtel de Combray à Falaise (Calvados)